Rainer Philipp, nemški hokejist, * 8. marec 1950, Bad Nauheim, Nemčija.

Philipp je v nemški ligi igral za kluba EC Bad Nauheim in Kölner Haie. Edini naslov nemškega državnega prvaka je osvojil v sezoni 1983/84, skupno pa je v nemški ligi odigral 717 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 454 golov.

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in sedmih svetovnih prvenstvih. Edino medaljo na velikih tekmovanjih je osvojil na Olimpijskem hokejskem turnirju 1976, ko je bil z reprezentanco bronast, skupno pa je za reprezentanco odigral 199 tekem, na katerih je dosegel 90 golov. Sprejet je bil tudi v Nemški hokejski hram slavnih.

Tudi njegov nečak Ralph Philipp je bil hokejist. V sezoni 1983/84 sta skupaj osvojila naslov prvaka s klubom Kölner Haie, pred sezono 1984/85 pa je Ralph Philipp umrl v prometni nesreči. Klub je upokojil številko 8, ki sta jo nosila oba.

Pregled kariere 

|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 79/80
|
| 48
| 35
| 29
| 64
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 80/81
|
| 52
| 31
| 30
| 61
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 81/82
|
| 44
| 21
| 22
| 43
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 82/83
|
| 33
| 9
| 16
| 25
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 83/84
|
| 38
| 9
| 18
| 27
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 84/85
|
| 45
| 14
| 22
| 36
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 315
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti EC Bad Nauheim
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih